Landkreis Weißwasser ist der Name folgender ehemaliger Verwaltungseinheiten:

 Landkreis Rothenburg (Ob. Laus.) (1816–1947), ab Oktober 1945 Landkreis Weißwasser
 Kreis Weißwasser (1952–1994), ab 1990 Landkreis Weißwasser

Siehe auch:

 Landkreis Niesky (1947–1952), bis 1948 Landkreis Weißwasser-Görlitz